Szklarka – potok w Karkonoszach, dopływ Kamiennej
 Szklarka – strumień w Poznaniu, dopływ Cybiny
 Szklarka – potok, dopływ Racławki
 Szklarka – potok w masywie Maślanej Góry w Beskidzie Niskim, dopływ Ropy

2 miejscowości w Polsce:
 Szklarka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka
 Szklarka – przysiółek w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bytnica

Inne 
 szklarka – używana przez akwarystów nazwa larwy wodzienia
 szklarka błyszcząca, szklarka czosnkowa, szklarka obłystek, szklarka szklarniowa – gatunki ślimaków
 szklarka zielona – gatunek ważki